P’u-ch’eng Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pucheng Xian (härad i Kina, Shaanxi), 
 Pucheng Xian (härad i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar